Buess bzw. Bueß ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Buess (* 1954), Schweizer Saxophonist, Komponist und Produzent
 Daniel Buess (1976–2016), Schweizer Schlagwerker
Eduard Buess (1913–2003), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Gerhard Bueß (1948–2010), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Heinrich Buess (1911–1984), Schweizer Medizinhistoriker
 Roman Buess (* 1992), Schweizer Fußballspieler